Il doppio del torneo di tennis Citizen Cup 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Arantxa Sánchez che hanno battuto in finale Evgenija Manjukova e Leila Meskhi 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez (campionesse)
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (quarti di finale)

 Laura Golarsa /  Mercedes Paz (semifinali)
 Ann Grossman /  Barbara Rittner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1994